Onderdistrict in Indonesië
 Batununggal (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Batununggal (Bandung Kidul), een plaats in het regentschap Kota Bandung in de provincie West-Java
 Batununggal (Cibadak), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java